Musslingar (Pleurotaceae) är en familj av svampar som beskrevs av Robert Kühner. Musslingar ingår i ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Familjen står för totalt 94 arter bland 6 släkten. Ostronmusslingen (lat. Pleurotus ostreatus) är den mest kända arten inom familjen.

Individer från familjen Pleurotaceae kan enkelt förväxlas med individer från familjen Omphalotaceae, som också är inom ordningen skivlingar.

Underarter
Pleurotus är en av de mest kända släktena i familjen.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Referenser

Noter

Externa länkar

Skivlingar